Chiesa di Sant'Alberto, a Sarteano (SI)
Chiesa di Sant'Alberto Magno, a Roma
Chiesa dei Santi Alberto e Teresa, a Napoli
Santuario del Beato Alberto di Villa d'Ogna, a Villa d'Ogna
Chiesa di Sant'Alberto, a Trapani